Канды́к америка́нский () — вид цветковых растений рода Кандык ().

Ареал и местообитание 
Произрастает в умеренных регионах востока Северной Америки от Джорджии и Алабамы до Ньюфаундленда и юга Онтарио. Растёт во влажных или сухих лесах на холмах. Нередко обнаруживается в иле и воде.

Ботаническое описание 

Эфемероидное многолетнее травянистое луковичное растение высотой 10—18 (редко до 30) см.

Листья 8—23 см длиной, эллиптически-ланцетовидные.

Цветки одиночные. Околоцветник простой. Листочки околоцветника 20—33 мм длиной, жёлтые, верхняя поверхность покрыта крапинками коричневого или пурпурного.

Цветение с апреля по май.

Хозяйственное значение и применение 
Применяется как декоративное растение в каменистых садах и других посадках.

Сваренные листья кандыка американского можно употреблять в пищу. Его луковицы также съедобны.

Листья можно прикладывать на язвы и распухшие места для быстрого заживления. Туземцы используют кандык американский в качестве антибиотика или обезболивающего средства.

Список подвидов 
Различают следующие подвиды:

Примечания

Литература 
 Eckehardt J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8274-0918-8.

Кандык
Флора Северной Америки
Декоративные садовые растения